Das Internazionali di Tennis Città di Vicenza 2019 war ein Tennisturnier, das vom 27. Mai bis 2. Juni 2019 in Vicenza stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)

ATP Challenger Tour 2019
Tennisturnier in Vicenza